Quinze navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Chatham, d’après le port de Chatham, dans le Kent qui abrite les chantiers navals :
 le  est une galiote capturée en 1666 durant la Deuxième guerre anglo-néerlandaise et revendue en 1667 ;
 le  est un sloop portant , lancé en 1673 et démoli en 1677 ;
 le  est un vaisseau de ligne de quatrième rang portant , lancé en 1691 et coulé comme brise-lames en 1749 à Sheerness. Il est par la suite repêché et démoli en 1762 ;
 le  est un yacht portant , lancé en 1716 et vendu en 1742 ;
 le  est un yacht portant  et lancé en 1741. Il est modifié en 1793 et 1842 et démoli vers 1867 ;
 le  est un vaisseau de ligne de quatrième rang portant  et lancé en 1758. Il est cantonné au port à partir de 1793 et démoli en 1814 ;
 le  est un brick portant  et lancé en 1788. Il prend part à l'expédition Vancouver et fait le tour du monde. Il est vendu en 1830 ;
 le  est une goélette portant , lancée en 1790 et vendue en 1794 ;
 le  est une goélette en location en service en 1793 ;
 le  est un navire de transport lancé en 1811 et coulé pour servir de brise-lames en 1825 ;
 le  est un vaisseau de ligne de troisième rang portant , initialement français sous le nom de Royal Hollandais. Il est capturé par la Royal Navy en 1809 à Flessingue, lancé en 1812 et vendu en 1817 ;
 le  est un ponton, lancé en 1813 et démoli en 1876 ;
 le  est une canonnière métallique à aubes lancée en 1835. Elle est transféré aux États-Unis et devient un forceur de blocus pour la Confederate States Navy durant la guerre de Sécession. Capturée par le  elle devient le . Elle reste en service pour l'US Navy jusqu'en 1865 ;
 le  est un croiseur léger britannique de classe Town lancé en 1911. Il est prêté à la Royal New Zealand Navy en 1920 et est démoli en 1926 ;
 le  est une frégate de type 22, lancée en 1988 et démilitarisée en .

Notes et références 

Nom de bateau de la Royal Navy